Villa Lohmann heißen:
 Villa Friedrich Lohmann sen., Witten
 Villa Gustav Lohmann, Witten